Ра́унд-Рок (Round Rock) — название нескольких населённых пунктов в США:
 Раунд-Рок — статистически обособленная местность в Аризоне (:en:Round Rock, Arizona)
 Раунд-Рок — город в Техасе